Laddey ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Laddey (1841–1892), deutsche Theaterschauspielerin und Schriftstellerin
 Gustav Laddey (1796–1872), deutscher Theaterschauspieler
 Ulrike Laddey (1798–1841), deutsche Theaterschauspielerin